Bogarra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bogarra (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Bogarra (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar